Чаватта — форма итальянской, сан-маринской фамилии.

Известные носители 
 Чаватта, Валерия (род. 1959) — политический деятель Сан-Марино, дважды Капитан-регент в 2003—2004 и 2014 годах.
 Чаватта, Мануэль (род. 1976) — политический деятель Сан-Марино, Капитан-регент в 2022 году.